Donja Pastuša, selo u Hrvatskoj
Gornja Pastuša, selo u Hrvatskoj